

Patronyme

Francine Racette (1947-), actrice canadienne.
Geneviève Racette (1990-), auteure-compositrice-interprète québécoise.
Patricia Racette (1965-), chanteuse d'opéra américaine.